Свидание в Самарре:
 «Свидание в Самарре»  — роман американского писателя Джона О'Хары.
  «Свидание в Самарре»  — эпизод американского телесериала «Сверхъестественное».